Макух — українське прізвище.

 Макух Василь (1927—1968) — учасник українського руху опору в СССР, воїн УПА.
 Макух Ганна Миколаївна (нар. 1958) — українська журналістка, редактор.
 Макух Іван (1872—1946) — український галицький державний, громадсько-політичний діяч.

Українські прізвища